

Brasil 
Municípios
 Boa Vista (Roraima) — município brasileiro, capital do estado de Roraima
 Boa Vista (Paraíba) — município brasileiro do estado da Paraíba
 Alto Boa Vista 
 Boa Vista da Aparecida
 Boa Vista do Buricá — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Cadeado — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Gurupi
 Boa Vista do Incra — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 Boa Vista das Missões
 Boa Vista do Ramos
 Boa Vista do Sul
 Boa Vista do Tupim
 Nova Boa Vista
 Santa Maria da Boa Vista
 Santana da Boa Vista
 São João da Boa Vista
 São José da Boa Vista
 São Miguel da Boa Vista
 São Sebastião da Boa Vista

Bairros
 Boa Vista (Curitiba)
 Boa Vista (Goiânia)
 Boa Vista (Ilhéus)
 Boa Vista (Juiz de Fora)
 Boa Vista (Porto Alegre)
 Boa Vista (Recife)
 Boa Vista (São Mateus)

Outros
 Quinta da Boa Vista — parque público na cidade do Rio de Janeiro

Portugal 
 Boa Vista (Leiria) — freguesia no concelho de Leiria, Portugal

Cabo Verde 
 Ilha da Boa Vista — ilha de Cabo Verde

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes